Северный — топоним:

Административные единицы и жилые районы городов 
 Северный — район в Москве.
 Северный — городской посёлок в Москве.
 Северный — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.
 Северный — жилой район в Аркалыке Кустанайской области.
 Северный — жилой район в Балашихе Московской области.
 Северный — жилой район в Воронеже.
 Северный — жилой район в Воркуте, республика Коми.
 Северный — жилой район в Городце Нижегородской области.
 Северный — микрорайон в Ессентуках.
 Северный — прежнее название жилого района «Север» в Ижевске.
 Северный — городской посёлок в Казани.
 Северный — жилой микрорайон в Калуге.
 Северный — микрорайон в Красноярске.
 Северный — жилой район в Минске.
 Северный — жилой район в Мраково.
 Северный — жилой район в Находке, Приморский край.
 Северный — жилой район в Нижнем Тагиле.
 Северный — жилой район в Николаеве.
 Северный — жилой район в Новосибирске.
 Северный — жилой район в Ростове-на-Дону.
 Северный — жилой район в Рыбинске, Ярославская область.
 Северный — новый микрорайон в пригороде Томска, Заречное сельское поселение.
 Северный — жилой район в Хабаровске.
 Северный — жилой район в Херсоне.
 Северный — жилой район в Ярославле, состоящий из жилых районов Брагино и Пашуково.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Северный — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
Адыгея
 Северный — посёлок в составе города Майкоп.

Алтайский край
 Северный — посёлок в Первомайском районе.

Архангельская область
 Северный — посёлок в Верхнетоемском районе.
 Северный — посёлок на Новой Земле.

Башкортостан
 Северный — деревня в Абзелиловском районе.

Белгородская область
 Северный — посёлок в Белгородском районе.

Бурятия
 Северный — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе.

Волгоградская область
 Северный — посёлок в Быковском районе.
 Северный — посёлок в Светлоярском районе.

Вологодская область
 Северный — посёлок в Великоустюгском районе.
 Северный — посёлок в Вытегорском районе.

Иркутская область
 Северный — посёлок в Осинском районе.

Калининградская область
 Северный — посёлок в Багратионовском районе.
 Северный — посёлок в Гусевском районе.
 Северный — посёлок в Правдинском районе.

Калмыкия
 Северный — посёлок в Октябрьском районе.

Карелия
 Северный — посёлок в Муезерском районе.

Кемеровская область
 Северный — посёлок в Новокузнецком районе.

Кировская область
 Северный — посёлок в Омутнинском районе.
 Северный — посёлок в Опаринском районе.
 Северный — посёлок в Юрьянском районе.

Коми
 Северный — посёлок городского типа в составе города Воркута.

Костромская область
 Северный — посёлок в Пыщугском районе.

Краснодарский край
 Северный — хутор в Белореченском районе.
 Северный — хутор в составе города Горячий Ключ.
 Северный — хутор в Калининском районе.
 Северный — хутор в Кореновском районе.
 Северный — посёлок в Курганинском районе, Октябрьское сельское поселение.
 Северный — посёлок в Курганинском районе, Петропавловское сельское поселение.
 Северный — посёлок в Кущёвском районе.
 Северный — хутор в Лабинском районе.
 Северный — хутор в Мостовском районе.
 Северный — посёлок в Новопокровском районе.
 Северный — посёлок в Павловском районе.
 Северный — посёлок в Щербиновском районе.

Курганская область
 Северный — деревня в Звериноголовском районе.

Курская область
 Северный — посёлок в Курском районе.
 Северный — хутор в Поныровском районе.

Липецкая область
 Северный — посёлок в Воловском районе.

Марий Эл
 Северный — высел в Звениговском районе.

Московская область
 Северный — посёлок в Истринском районе.
 Северный — посёлок городского типа в Талдомском районе.

Нижегородская область
 Северный — посёлок в Варнавинском районе.
 Северный — посёлок в Воскресенском районе.
 Северный — посёлок в составе городского округа «Город Дзержинск».
 Северный — посёлок в Шахунском районе.

Новосибирская область
 Северный — посёлок в Колыванском районе.

Омская область
 Северный — посёлок в Исилькульском районе, Боевое сельское поселение.
 Северный — посёлок в Исилькульском районе, Лесное сельское поселение.
 Северный — посёлок в Исилькульском районе, Новорождественское сельское поселение, упразднен в 1999 г.

Оренбургская область
 Северный — посёлок в Александровском районе.
 Северный — посёлок в Сакмарском районе.

Ростовская область
 Северный — посёлок в Весёловском районе.
 Северный — посёлок в Обливском районе.
 Северный — хутор в Целинском районе.

Рязанская область
 Северный — посёлок в Рязанском районе.

Самарская область
 Северный — посёлок в Клявлинском районе.
 Северный — посёлок в Шенталинском районе.

Саратовская область
 Северный — посёлок в Озинском районе.
 Северный — посёлок в Хвалынском районе.

Свердловская область
 Северный — посёлок в составе города Ивдель.

Ставропольский край
 Северный — хутор в Степновском районе.
 Северный — посёлок в Шпаковском районе.

Тамбовская область
 Северный — посёлок в Кирсановском районе.

Тверская область
 Северный — посёлок в Краснохолмском районе.

Томская область
 Северный — посёлок в Александровском районе.

Тульская область
 Северный — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе.

Удмуртия
 Северный — село в Сарапульском районе.

Челябинская область
 Северный — посёлок в Кусинском районе.
 Северный — посёлок в составе города Кыштым.
 Северный — посёлок в Нагайбакском районе.
 Северный — посёлок в Сосновском районе.

Чувашия
 Северный — посёлок в составе города Чебоксары.

Якутия
 Северный — посёлок в Усть-Янском улусе, упразднён в 2004 г.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Северный — упразднённый посёлок в Джанкойском районе.

Украина 
 Северный — посёлок в Краснодонском районе Луганской области.

Острова 
 Северный — остров Новой Зеландии.
 Северный — российский остров архипелага Новая Земля.
 Северный — остров, входящий в состав островов Петра.
Острова Северной Земли
 Северный — в составе островов Демьяна Бедного.
 Северный — в составе островов Входных.
 Северный — в составе островов Встречных.
Полуострова
 Северный остров — искусственный полуостров в Чикаго.

Персоналии 
 Северный, Альберт Эдуардович (1935—2014) — советский российский учёный, член-корреспондент РАСХН (1999).
 Северный, Андрей Борисович (1913—1987) — советский астроном, академик АН СССР.
 Северный, Аркадий Дмитриевич (Аркадий Дмитриевич Звездин; 1939—1980) — эстрадный певец.

Порты, аэропорты, станции 
 Аэропорты:
 Северный — аэропорт в Грозном.
 Северный — аэродром в Иваново.
 Северный — аэропорт в Красноярске, существовал до 1987 года.
 Северный — аэропорт в Новосибирске, существовал до 2010 года.
 Северный — аэродром в Омске.
 
 Северный блокпост — железнодорожная платформа Большого кольца Московской железной дороги на станции Орехово-Зуево в Московской области.
 
 Посёлок Северный — проектируемая станция Московского метрополитена.

Другое 
 Северный — малая планета (1737 Severny), названная в честь А. Б. Северного.
 «Северный» — стадион в городе Нижний Новгород.
 «Северный» — прежнее название стадиона «Шахтёр» в Экибастузе.
 Северный бульвар
 Северный мост
 Северный проезд
 Северный проспект
 Северный район

См. также 
 Северная
 Северное
 Норт (англ.)
 Дель-Норте (исп.)